O Estádio Luiz Viana Filho localiza-se no município de Pojuca, no estado da Bahia e possui capacidade para 3.500 espectadores. Foi inaugurado no dia 8 de novembro de 1970, com a partida amistosa entre a Seleção de Pojuca e o Ypiranga de Salvador, a qual terminou empatada em 1 a 1.

Luiz Viana Filho
Pojuca
Fundações na Bahia em 1970
Luiz Viana Filho